«Трое в лодке» — радиопередача, выходившая в эфир Радио «Петербург» и первой независимой радиостанции города «Радио Балтика» в период с 29 января 1991 года по 7 марта 1997 года.

История создания 
Идея создать необычную рекламную радиопередачу родилась в головах генерального (Олег Руднов) и коммерческого (Александр Дыбаль) директоров «Радио Балтика». С этой идеей они обратились к Феликсу Невелеву, который стал бессменным автором и художественным руководителем передачи.

Действующие лица и исполнители 
В первое время состав участников радиопередачи менялся, однако её основными действующими лицами можно без сомнения считать Феликса Невелева, Германа Янушпольского и Сергея Букинича.

Награды 
В 1992 году «Трое в лодке» была удостоена общенациональной премии «Золотой Остап», как лучшая радиопередача в жанре сатиры и юмора.

Лучшее из «Трое в лодке»

Ссылки 
 Статья в газете «Невское время» к 15-летию программы
 Воспоминания слушателя-1
 Воспоминания слушателя-2
 Воспоминания слушателя-3

Юмор
Реклама на радио
Радиопередачи России
Реклама в России